

Lokalizacje

Austria 
 Mainburg – gmina

Niemcy 
 Mainburg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim
 Mainburg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim